Moșnița se poate referi la:

 Moșnița Nouă, Timiș
 Comuna Moșnița Nouă, Timiș
 Moșnița Veche, Timiș

Vezi și 
 Moș (dezambiguizare)
 Moșii (dezambiguizare)
 Moșuni (dezambiguizare)
 Moșneni (dezambiguizare)
 Moșteni (dezambiguizare)
 Moșilor (dezambiguizare)
 Moșna (dezambiguizare)